Kozlovka (Tsjoevasjië), stad in de Russische autonome deelrepubliek Tsjoevasjië
 Kozlovka (oblast Voronezj), dorp in de Russische oblast Voronezj